Стівен Чен або Стів Чен можуть посилатися на:

 Стів Чен (1978) — тайванський інтернет-підприємець
 Стів Чен (комп'ютерний інженер) (1944) — тайванський комп'ютерний інженер